Anne de Bohême peut désigner plusieurs personnes:

 Anne de Bohême (1204-1265), fille d'Ottokar  de Bohême, épouse d'Henri II le Pieux
 Anne de Bohême (1290-1313), fille de Venceslas II de Bohême, première épouse d'Henri de Goritz
  (1323-1338), fille de Jean  de Bohême, seconde épouse d'Othon d'Autriche
 Anne de Bohême (1366-1394), fille de Charles IV du Saint-Empire, première épouse de Richard II d'Angleterre
 Anne de Luxembourg (1432-1462), fille d'Élisabeth II de Bohême, épouse de Guillaume III de Luxembourg
 Anne Jagellon (1503-1547), fille de Vladislas IV de Bohême, épouse de Ferdinand  du Saint-Empire
 Anne d'Autriche (1528-1590), fille d'Anne de Bohême et de Hongrie, épouse d'Albert V de Bavière
 Anne d'Autriche (1549-1580), fille de Maximilien II du Saint-Empire, quatrième épouse de Philippe II d'Espagne
 Anne d'Autriche (1585-1618), fille de Ferdinand de Tyrol, épouse de Matthias  du Saint-Empire

Homonymie dynastique